Riumin, ros. Рюмин

 Walerij Riumin
 Siargiej Riumin
 Michaił Riumin